Новомоско́вск:
 Новомосковск — город в Тульской области России, центр муниципального образования «город Новомосковск».
 Новомосковск — город в Днепропетровской области Украины, районный центр Новомосковского района.
 «Новомосковск» — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин».

См. также 
 
 Новомосковский
 Новомосковский административный округ
 Муниципальное образование город Новомосковск — муниципальное образование в Тульской области России, занимающее всю территорию Новомосковского административного района.